Ходюки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ходюки — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Россия 
 Ходюки — деревня в Себежском районе Псковской области (Максютинская волость).